

Codici 
 OGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kahului (Hawaii, Stati Uniti d'America)
 ogg – codice ISO 639-3 della lingua ogbogolo

Geografia
 Ogg ("occhio" in lingua afrikaans) – lago nei pressi di Kuruman, in Sudafrica

Informatica 
 Ogg – formato di file multimediale per streaming e archiviazione

Personaggi
 Tata Ogg – personaggio della serie fantasy Mondo Disco, di Terry Pratchett.

Persone
 Alan Ogg – cestista statunitense
 Steven Ogg – attore e doppiatore canadese